Nagqu (auch Nagchu, tibetisch: , Umschrift nach Wylie: nag chu; Bedeutung: „Schwarzer Fluss“) ist eine Bezirksfreie Stadt (bis 2017 Regierungsbezirk) des Autonomen Gebiets Tibet in der Volksrepublik China. Er hat eine Fläche von 395.458 km² und 504.838 Einwohner (Stand: Zensus 2020).

Administrative Gliederung

Klima 

Das Klima in Nagqu ist insbesondere im Winter bitterkalt, die Temperaturen steigen auch tagsüber nicht über den Gefrierpunkt. In der Nacht können sie vereinzelt unter −35 °C fallen. Die tiefste jemals in Nagqu gemessene Temperatur liegt bei −41,2 °C.

Literatur 
 Xú Píng : Nàqǔ  (Beijing, Wǔzhōu chuánbō chūbǎnshè  2000), ISBN 7-80113-400-1.

Einzelnachweise 

Bezirksfreie Stadt
Ort in Tibet